ТРЖ — многозначная аббревиатура:
 ТРЖ — терморегулятор жидкостный
 ТРЖ — теория речевых жанров

См. также 
  — аббревиатура латиницей